peut désigner :

Télévision 
 Breakout, téléfilm britannique de Moira Armstrong diffusé en 1997 ;
 , série télévisée américaine diffusée depuis le  sur  ;
 , série télévisée singapourienne diffusée du  au  sur .

Cinéma 
 , film américain de Marc Rocco sorti en 1992 ;
 , film sud-coréen de Jang Hang-jun sorti en 2002 ;

 , film britannique de Peter Graham Scott sorti en 1959 ;
 , titre alternatif de Danger Within (Le Mouchard), film britannique de Don Chaffey sorti en 1959 ;
 , titre original de L'Évadé, film américain de Tom Gries sorti en 1975 ;
 , titre original des 3 Ninjas et l'Invention du siècle, film canadien de John Bradshaw sorti en 1998 ;
 Breakout, film canadien de Damian Lee sorti en 2013.

Musique

Groupe 
 , groupe polonais formé en 1968.

Album 
 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Johnny « Hammond » Smith sorti en 1971 ;
 , album de Miley Cyrus sorti le  ;
 , album de Spyro Gyra sorti en .

Chanson 
 , chanson de TVXQ présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Miley Cyrus présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Jeu vidéo 
 , jeu vidéo édité par Atari Inc. en 1976 ;
 Breakout 2000, jeu vidéo édité par Telegames en 1996 ;
 , jeu vidéo édité par Hasbro Interactive et Atari en 2000.

Homonymie de titre